El Puig Castill és una muntanya de 861,3 m alt del terme comunal de Costoja, de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord. Es troba a prop al sud-oest del poble de Costoja i a ponent del Puig Petit.

Referències 

Muntanyes de Costoja